Витторт — фамилия. Известные носители:

 Витторт, Иван Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6731; 3 декабря 1842.
 Витторт, Осип Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 7474; 12 января 1846.

См. также 
 Витт